

Даты матчей и жеребьёвок 
Все жеребьёвки проходят в штаб-квартире УЕФА в городе Ньон, Швейцария.

Первый квалификационный раунд

Жеребьёвка 
В первом раунде участвуют 78 команд. Жеребьёвка состоялась 23 июня 2014 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 1 и 3 июля, ответные — 8 и 10 июля 2014 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Во втором раунде участвуют 80 команд (41 команда стартует со 2 раунда, 39 команд — победители первого раунда). Жеребьёвка состоялась 23 июня 2014 года.

Матчи 
Первые матчи прошли 17 июля, ответные — 22 и 24 июля 2014 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Третий квалификационный раунд

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 18 июля 2014 года в Ньоне. В раунде участвуют 18 команд + 40 победителей второго квалификационного раунда.

Матчи 
Первые матчи состоятся 31 июля, ответные — 7 августа.

Первые матчи

Ответные матчи

Раунд плей-офф

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла 8 августа 2014 года. В четвертом раунде играют 62 команды — 18 начинают с него, 29 победителей третьего раунда и 15 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Матчи 
Первые матчи прошли 20-21 августа, ответные — 28 августа.

Первые матчи 

</div></div>

Ответные матчи 

</div></div>

Статистика

Список бомбардиров 
 Квалификация и раунд плей-офф

Источник: ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2015/statistics

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2014/2015